

Patronymie 

  (1887-1967), joueur australien de football australien ;
 Bruce Dinsmore (1965-), acteur canadien ;
 Charles Dinsmore (1903-1982), joueur canadien d'hockey sur glace ;
 David Dinsmore, rédacteur en chef de journaux écossais ;
  (1913–1985), pilote automobile américain ;
  (1850–1930), homme politique américain ;
  (1771–1830), charpentier irlandais ;
  (1833–1926), poétesse américaine ;
 Nick Dinsmore (1975-), catcheur américain ;
  (1893–1979), scientifique américain ;
  (1897–1977), homme politique américain ;

Toponymie 
Dinsmore est un nom de lieu notamment porté par :
 
 Dinsmore (Saskatchewan)